Klaus Pedersen eller Klaus Petersen kan henvise til flere personer:

 Klaus Pedersen (direktør), tidligere økonomidirektør i DSB og kortvarigt konstitueret administrerende direktør
 Klaus Riskær Pedersen, iværksætter, tidligere EU-parlamentsmedlem, dømt for diverse økonomisk kriminalitet
 Klaus Petersen, dansk professor ved Syddansk Universitet